My American Wife (1922), een film van Sam Wood
My American Wife (1936), een film van Harold Young